Bedřiška Alžběta Württemberská (27. července 1765 Treptow – 24. listopadu 1785 Vídeň) byla württemberskou princeznou a manželkou pozdějšího oldenburského velkovévody Petra I..

Původ 
Narodila se z manželství vévody Fridricha Evžena (1732 – 1797) s Bedřiškou Braniborsko-Schwedtskou (1736 - 1798) a byla sedmým z dvanácti dětí narozených v tomto manželství.

Sourozenci: württemberský král Fridrich Vilém (1754 – 1816), Ludvík Fridrich (1756 – 1817), Evžen Fridrich (1758 – 1822), ruská carevna Marie Fjodorovna vl. jménem Sofie Dorota (1759 – 1828), Vilém Fridrich (1761 – 1830), Alžběta Vilemína (1767 – 1790), Alexandr Fridrich (1771 – 1833) a Jindřich Karel (1772 – 1838).

Život 
6. června 1781 se provdala za pozdějšího oldenburského velkovévodu Petra I., kterému porodila dva zdravé syny. Ve věku pouhých 20 let Bedřiška umírá nedlouho po porodu třetího potomka, který se narodil mrtvý. Její manžel se už znovu neoženil.

Potomci 
 1. Pavel Fridrich August (13. 7. 1783 Rastede – 27. 2. 1853 Oldenburg), velkovévoda oldenburský od roku od roku 1829 až do své smrti
 I. ⚭ 1817 Adéla Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (23. 2. 1800 Hoym – 13. 9. 1820 Oldenburg)
 II. ⚭ 1825 Ida Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (10. 3. 1804 Limburg an der Lahn – 31. 3. 1828 Oldenburg)
 III. ⚭ 1831 Cecilie Švédská (22. 6. 1807 Stockholm – 27. 1. 1844 Oldenburg)

 2. Petr Fridrich Jiří (9. 5. 1784 Oldenburg – 27. 12. 1812 Tver), guvernér Estonska
 ⚭ 1809 Kateřina Pavlovna Ruská (10. 5. 1788 Puškin – 9. 1. 1819 Stuttgart), rodem ruská velkokněžna
3. mrtvě narozený syn (*/† 2. 10. 1785)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Narození v roce 1765
Úmrtí v roce 1785
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy
Narození 27. července
Úmrtí 24. listopadu